La Maison bleue, tableau du peintre Marc Chagall de 1920 ;
 La Maison bleue (Ellen Foster), téléfilm américain de John Erman diffusé en 1997 ;
 La Maison bleue, album collectif de reprises de chansons de Maxime Le Forestier, sorti en 2011. Son titre fait référence à la chanson San Francisco ;
 La Maison-Bleue, série télévisée québécoise.

La Maison Bleue est aussi un centre de périnatalité sociale québécois.